— японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны типа «Мацу».

Строительство 

Корпус корабля был заложен 4 марта 1944 года на стапеле Морского арсенала в Йокосуке под заводским номером 5505. Спущен на воду 25 июля 1944 года, вступил в строй 30 октября того же года.

История службы 

После вступления в строй «Каэдэ» был зачислен в состав 11-й эскадры, и до начала следующего года занимался только учебными походами. 10 января 1945 его включили в 52-й дивизион эскадренных миноносцев.

22—27 января «Каэдэ» сопроводил конвой из Модзи до Гонконга. 28-29 числа он перешёл в Такао, откуда 30-го вместе с эсминцами «Умэ» и «Сиокадзэ» в Апарри на Лусоне, но на следующий день под налётами американской авиации соединение было вынуждено вернуться. В ходе похода «Каэдэ» получил от бомб «Лайтнингов» и «Митчеллов» повреждения средней степени тяжести, на нём погибло порядка 40 человек и было ранено 30. 21-23 февраля эсминец перешёл из Цзилуна в Курэ для ремонта, и до конца войны Внутреннее море более уже не покидал.

После капитуляции Японии «Каэдэ» был исключён из списков флота 5 октября 1945 года, разоружён, и до 1947 занимался перевозкой репатриантов.

При разделе бывшего японского флота эсминец оказался среди предназначавшихся Китаю кораблей, и 6 июля 1947 года в Шанхае был передан китайским морякам. Он получил название «Хэнъян» () в честь китайского города, в 1949 году вместе с остальным гоминьдановским флотом ушёл на Тайвань. Замена отсутствующему вооружению так никогда на него и не была установлена, и в тайваньском флоте он числился учебным кораблём. В 1962 году его разобрали на металлолом.

Командиры 

10.10.1944 — 5.10.1945 капитан 3 ранга (сёса) Ко Мороиси ().

Источники 

 

Эскадренные миноносцы Китая